Horning ist der Name folgender Personen:

 Clarence Horning (1892–1982), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Evan C. Horning (1916–1993), US-amerikanischer Chemiker
 Friedrich Horning (1809–1882), elsässischer Theologe
 Marjorie G. Horning (1917–2020), US-amerikanische Biochemikerin und Pharmakologin
 Wilhelm Horning (1843–1927), elsässischer Theologe
 William A. Horning (1904–1959), US-amerikanischer Artdirector

Horning ist der Name folgender Orte:

 Horning (Gemeinde Pennewang), Ort der Gemeinde Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Horning (Norfolk), Ort in der Grafschaft Norfolk, England
 Hørning, Ort in der Skanderborg Kommune, Dänemark

Siehe auch:

 Hörning